Genest, französische Ableitung vom Hl. Genesius, ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Genest (* 1970), Leiterin der internationalen Gedenkstätte Ravensbrück 
 Charles-Claude Genest (1639–1719), französischer Autor, Poet und Dramatiker
 Christian Genest (* 1957), Professor im Departement für Mathematik und Statistik der McGill University (Montréal, Kanada) 
 Corinna Genest (* 1938), deutsche Schauspielerin
 Elsa Genest-Arndt (1882–1956), deutsche Landschaftsmalerin
 Émile Genest (1921–2003), kanadischer Schauspieler und Komödiant 
 Gudrun Genest (1914–2013), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Jacques Genest (1919–2018), kanadischer Mediziner
 Lauriane Genest (* 1998), kanadische Bahnradsportlerin 
 Rick Genest (1985–2018), kanadisches Model und Performance-Künstler
 Véronique Genest (* 1956), französische Schauspielerin
 Werner Genest (1850–1920), deutscher Ingenieur und Unternehmer

Siehe auch:

 Saint-Genest
 Mix & Genest